Ibrahim Kamara ist der Name folgender Personen:

* Ibrahim Kamara (Fußballtrainer) (* 1966), ivorischer Fußballtrainer
 Ibrahim Kamara (Fußballspieler, 1981) (* 1981), sierra-leonischer Fußballspieler 
 Ibrahim Kamara (Fußballspieler, 1985) (* 1985), guineischer Fußballspieler 
 Ibrahim Kamara (Fußballspieler, 1996) (* 1996), sierra-leonischer Fußballspieler 
 Ibrahim Bobson Kamara (* 1975), sierra-leonischer Fußballspieler 
 Ibrahim Sorie Kamara (* 1949), sierra-leonischer Politiker und Diplomat